Il singolare del torneo di tennis Copa Sevilla 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Lars Koslowski che ha battuto in finale Tomas Nydahl 6-2, 3-6, 7-6.

Teste di serie 

 Tomáš Anzari (quarti di finale)
 Assente
 Libor Němeček (quarti di finale)
 Tomas Nydahl (finale)

 Markus Naewie (secondo turno)
 David Rikl (primo turno)
 Luis Lobo (primo turno)
 José Antonio Fernández (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Copa Sevilla 1991